Die Divizia Națională 1995/96 war die fünfte Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 2. August 1995 und endete am 16. Juni 1996. Vom 19. November 1995 bis 8. März 1996 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum fünften Mal Zimbru Chișinău.

Modus 
Vor Saisonbeginn wurde die Anzahl der Mannschaften auf 16 erhöht. Diese spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt ab, der Dritt- und Viertletzte spielte in der Relegation um den Klassenverbleib.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation

Weblinks 
 Moldova 1995/96 auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

199596
Fußballsaison 1995/96